DGA es un acrónimo que puede designar a:

 La Dirección General de Aduanas. Uno de los dos organismos que conforman la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina;
 La Dirección General de Aeronáutica, antiguo órgano administrativo de España.
 La Diputación General de Aragón, órgano de gobierno de la comunidad autónoma de Aragón;
 La Dirección General de Aguas, un organismo público chileno dependiente del Ministerio de Obras Públicas;
 La Direction générale de l'Armement, organismo que forma parte del ministerio de defensa francés encargado de diseñar, comprar y evaluar todos los sistemas armamentísticos destinados al ejército galo. 
 Los premios DGA. Entregados por el Gremio de directores de Estados Unidos (HOLUUU).